Frontón Fiesta Alegre (o Frontón «Jai Alai» en su versión en euskera) puede hacer referencia a:
 Frontón Fiesta Alegre, frontón desaparecido de la calle del Marqués de Urquijo, en Madrid.
 Frontón Jai Alai, frontón desaparecido de la calle de Alfonso XII, en Madrid.
 Nuevo frontón Jai Alai, frontón desaparecido de la calle de Alfonso XI, en Madrid.
 Frontón Fiesta Alegre, frontón desaparecido de Valladolid.